Plagne se poate referi la:

 Plagne, Ain, comună din Franța
 Plagne, Haute-Garonne, comună din Franța
 La Plagne, stațiune de ski din Franța
 Plagne, Elveția, sat din Cantonul of Berna